Classe Caio Duilio peut faire référence dans la Regia Marina et la Marina Militare a plusieurs classes navales:
 Classe Caio Duilio - Cuirassés en service entre la fin du XIX siècle et le début du XX siècle.
 Classe Caio Duilio - Cuirassés qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale et qui ont été reconstruits entre 1937 et 1940.
 Classe Caio Duilio - Cuirassés reconstruits à partir de la classe des cuirassés qui avaient participé à la Première Guerre mondiale et après avoir participé à la Seconde Guerre mondiale dans la nouvelle configuration, ils ont servi après la guerre dans la marine italienne, couvrant également le rôle de navire-amiral de la flotte.
 Classe Caio Duilio - Croiseurs à missiles, également connu sous le nom de classe Andrea Doria.
 Classe Caio Duilio - Classe de destroyers/frégates multi-rôles, également connue sous le nom de classe Andrea Doria, le nom italien des unités de la classe Horizon.